Nateby (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Nateby (Lancashire), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire